Weltgemeinschaft bezeichnet u. a.:

 die Weltgemeinschaft Reformierter Kirchen
 die Litauische Weltgemeinschaft
 die World Fellowship of Buddhists